

Cinema 

 Shot – cortometraggio diretto da Steve Acevedo del 2008

 Shot – film diretto da Jeremy Kagan del 2017

Musica 
 Shot – album dei The Jesus Lizard del 1996 
 Shot – singolo dei The Rasmus del 2006

Altro 
 Shot – cicchetto, tipo di bicchiere